Beechwood Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beechwood Hills (Clarke County, Georgia)
 Beechwood Hills (Douglas County, Georgia)
 Beechwood Hills (Arlington County, Virginia)
 Beechwood Hills (Campbell County, Virginia)